L'Horta de Rubió és l'antiga horta de la masia de Rubió, dins del terme municipal de Monistrol de Calders, al Moianès.

Està situada a la dreta de la riera de Sant Joan al costat de llevant d'on hi aflueix el torrent de Vall-llosera. És una mica distant a ponent de la casa de Rubió, a llevant i a prop del Molí d'en Sala.

Bibliografia 
 ERILL I PINYOT, Gustau, GUAL I PURTÍ, Jordi (fotografies) i MANENT I ORISTRELL, Llibert (cartografia). Monistrol de Calders: El poble dels pagesos enginyers. Moià-Monistrol de Calders: Gràfiques Ister. Ajuntament de Monistrol de Calders, 2006. (Col·lecció Pedra i aigua, 1). DL. B-54.339/2006.

Rubió